Wendeberg steht für:

 Wendeberg (Milower Land), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Milower Land, Landkreises Havelland, Brandenburg

Wendeberg ist der Familienname von:

 Michael Wendeberg (* 1974), deutscher Dirigent und Pianist